Michał Żurawski (1927–1985) –  polski hydrolog, profesor 
 Michał Żurawski (ur. 1979) –  polski aktor